Юнь (Yun) (雲 / 云) — китайская (северная) фамилия.

Юнь (Yuen, Jyun, Yun) (袁) — китайская (кантонская) фамилия.

Известные Юнь 雲/云 
 Юнь Бэйфэн (云北峰 , 1915—1986) — китайский политработник. Избирался на руководящие должности в провинции Внутренняя Монголия. В 1978 году — директор Китайской Академии социальных наук. Байцзясин

Известные Юнь 袁 
 Юнь Вопхин — гонконгский постановщик боёв
 Юнь Пиу — гонконгский актёр
 Юнь Сиутхинь — гонконгский киноактёр и постановщик боёв
 Юнь, Бренди — гонконгский киноактёр, постановщик боёв, режиссёр

См. также 
 Сто фамилий